Cernîh este un nume de familie rusesc care se poate referi la:

 Nikolai Cernîh
 Liudmila Cernîh

Altele 
 2325 Cernîh
 101P/Cernîh

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

Nume de familie slave